Иван Иванович Тяпкин  —  русский государственный деятель, наместник  в  Калуге.  

С  1521 по 1522 годы после смерти  в 1518 году Семёна Ивановича князя Калужского Тяпкин назначен был наместником  в  Калуге. Затем в 1528 году  наместником стал князь Иван Фёдорович Овчина Телепнев-Оболенский.

Его племянник Тяпкин, Матвей Семёнович был наместником  в  Мценске.

Примечания

Литература 
 
 Исторические записки. - Т. 94. - Изд-во: АН СССР, 1974. — 275 с.
 Местное управление в русском государстве первой половины XVI века: Наместники и волостели / Т. И. Пашкова; Федер. арх. служба России. Рос. гос. архив древ. актов. Древлехранилище. — : 2000. — 214 с. — ISBN 5-93646-005-3

Наместники
Дворяне Московского княжества по родам
Иван Иванович
История Калуги